GVR est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Governador Valadares , l'aéroport desservant la ville de Governador Valadares au Brésil.

GVR est un sigle qui peut désigner :
 , un hôtel, un casino et un spa situés à Henderson, dans le Nevada, aux États-Unis.

Code IATA des aéroports